RhB ABe 4/16 steht für zwei unterschiedliche Baureihen von Triebzügen:

 RhB ABe 4/16 3101–3105 Stammnetz-Pendelzug (STZ) von 2011–2012
 RhB ABe 4/16 3111–3166 Regional-Pendelzug (RTZ) «Capricorn» seit 2019

Triebfahrzeug (Rhätische Bahn)
Schienenfahrzeug (Stadler)
Elektrotriebwagen für Wechselstrom 11 kV 16,7 Hz